Ženská dvouhra Nature Valley Classic 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do singlové soutěže birminghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla česká tenistka Petra Kvitová, která do turnaje nezasáhla pro svalové zranění levého předloktí.

Naomi Ósakaová a Ashleigh Bartyová do soutěže vstoupily jako soupeřky o post světové jedničky na žebříčku WTA. Vzhledem k vyřazení Japonky ve druhém kole se po skončení novou první hráčkou žebříčku stala Bartyová.

Utkání mezi světovou trojkou Karolínou Plíškovou a sto dvanáctou hráčkou klasifikace Kristýnou Plíškovou znamenalo vůbec první zápas jednovaječných dvojčat v historii hlavních soutěží okruhu WTA Tour. Sestry celkově odehrály osmý vzájemný duel ve dvouhře a Kristýna Plíšková birminghamskou výhrou vyrovnala poměr na 4–4. Poprvé také porazila členku elitní světové pětky. Všechna předchozí střetnutí v hlavní soutěži proběhla na okruhu ITF. Dvakrát se sestry také utkaly v kvalifikaci.

Vítězkou se stala druhá nasazená Australanka Ashleigh Bartyová, jež ve finále zdolala německou turnajovou osmičku Julii Görgesovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Ve druhé sadě přitom 23letá Australanka odvrátila setbol. V probíhající sezóně si, po triumfech na Miami Open a French Open, připsala jako první třetí turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour a druhý z trávy. Bodový zisk ji premiérově katapultoval na 1. místo světové žebříčku, jakožto první Australanku od Evonne Goolagongové z roku 1976.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2019
WTA Tour 2019